ADRC est un sigle qui peut signifier :
 Agence pour le développement régional du cinéma, une association créée en 1983 pour
 le maintien et le développement d’un réseau de salles diversifié sur l’ensemble du territoire,
 une facilitation de l’accès de ces salles aux films par le tirage de copies supplémentaires ;
 Association pour le développement de la recherche sur le cancer, une association créée en 1977 qui remplaça l'Association pour le développement de la recherche sur le cancer à Villejuif (ADRCV) de 1962 et qui sera remplacée par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) en 1984.